La liste des éditions de Wikipédia réunit les différentes versions linguistiques de l'encyclopédie en ligne Wikipédia.

Liste

Articles connexes 
Liste de wikis

Notes et références 

Wikipedia